1964 Голяма награда на Мексико е 2-рото за Голямата награда на Мексико и десети кръг от сезон 1964 във Формула 1, провежда се на 25 октомври 1964 година на пистата Ерманос Родригес, Мексико сити, Мексико.

Класиране

Класирането след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Мексико